Ernemont ist Bestandteil folgender französischer Gemeinden:
 Ernemont-Boutavent, Département Oise, Arrondissement Beauvais
 Ernemont-la-Villette, Département Seine-Maritime, Arrondissement Dieppe
 Ernemont-sur-Buchy, Département Seine-Maritime, Arrondissement Rouen